Dix-Huit-Juillet ou XVIII-Juillet ou 18-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le , vers la fin de la première Guerre mondiale : 
 Une contre offensive du général Mangin, décisive dans la seconde bataille de la Marne, est lancée depuis la forêt de Villers-Cotterêts dans l'Aisne.

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Un bombardement allié détruit à 75 % le village de Saint-Sylvain dans le Calvados.
 Des bombardements aériens et terrestre détruisent à 90 % le village de Cagny dans le Calvados.
 La Freiwilligen-Stamm-Division allemande rafle et incendie plusieurs localités durant le « Grand Brûle » du « Juillet rouge » à :
 Chevignat et Roissiat, hameaux de la commune de Courmangoux dans l'Ain ;
 Pressiat, ancienne commune intégrée depuis à la commune nouvelle de Val-Revermont, ainsi que d'autres localités de l'Ain ;
 Poisoux, ancienne commune intégrée depuis à la commune nouvelle de Val-d'Épy dans le Jura.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 18 de Julio » ou « Diesiocho de Julio »
 Au Mexique : événement non connu;
 (Calle) 18 de Julio, à  Santa Lucía,  Álvaro Obregón, dans la Ville de Mexico.

Notes, références et localisations

Notes et références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
18